Jaco Venter ist der Name folgender Personen:

* Jaco Venter (Sänger), südafrikanischer Sänger (Bariton) 
 Jaco Venter (* 1987), südafrikanischer Radrennfahrer, siehe Jacobus Venter